Het CCCF-kampioenschap 1948 was het 4e toernooi van het CCCF-kampioenschap. Het toernooi werd gehouden van 29 februari tot en met 21 maart 1948 en werd gespeeld in Guatemala. Costa Rica won het toernooi voor de derde keer.

Deelnemende landen

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in Guatemala
Voetbal in 1948
Sportevenement in Guatemala